Weinwurm ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Weinwurm (* 1990), österreichischer Fußballspieler
 Josef Weinwurm (1930–2004), österreichischer „Mörder von der Oper“
 Rudolf Weinwurm (1835–1911), österreichischer Jurist, Musikwissenschaftler, Chorleiter und Komponist